Школьный округ Айленд-Триз против Пико — решение Верховного суда США, принятое с перевесом в один голос и постановившее, что Первая поправка к Конституции США ограничивает возможности школьных советов изымать из школьных библиотек уже имеющиеся в них книги. Среди книг, изъятых в данном деле, были «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» и «Голая обезьяна».

Внешние ссылки
Решение на justia.com

Образование в США
Решения Верховного суда США
Свобода слова в США
Школьные округа
Нассо (округ, Нью-Йорк)